Paul Hoffmann & Co. steht für:

 Paul Hoffmann & Co. (Berlin), deutsche Bildagentur
 Paul Hoffmann & Co., deutsches Handelsunternehmen für Bau- und Industriebedarf, siehe Paul Hoffmann (Politiker, 1879) #Leben